Plaats in Indonesië
 Tarikolot (Cibeureum), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Tarikolot (Citeureup), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tarikolot (Jatinunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tarikolot (Majalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Tarikolot (Palasah), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Tarikolot (Pancalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java